Fitz Roy puede referirse a:

 Estación Fitz Roy, estación ferroviaria de Santa Cruz, Argentina. 
 Fitz Roy, localidad de la provincia de Santa Cruz, Argentina.
 Fitz Roy, localidad de las islas Malvinas.
 Isla Fitz Roy, isla del archipiélago de los Chonos, Chile.
 Monte Fitz Roy, montaña compartida en la frontera Argentina/Chilena.
 Puerto Fitz Roy, bahía en la costa este de la isla Soledad (islas Malvinas).
 Río Fitz Roy, río ubicado al este de la isla Soledad, en las islas Malvinas.
 Robert Fitz Roy, marino y meteorólogo del Reino Unido.